Хуэй может означать:
  — китайская фамилия
 Хуэй — народ в Китае

См. также